Douglas "Doug" Murray (né le  à Bromma près de Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il est le petit-fils de Lars Björn.

Carrière 
De 1999 à 2003, il joue pour l'université Cornell dont il est le capitaine. En 2004-2005, il joue pour la filiale de l'équipe des Sharks de San José de la Ligue nationale de hockey : les Barons de Cleveland de la Ligue américaine de hockey. Il contribue en attaque et en défense. Il est le meneur dans les plus / moins et il est capitaine par alternance chez les Barons.

Durant la 2005-2006, il est appelé par les Sharks pour solidifier la défensive en raison de son physique imposant.

Le , il signe un contrat d'un an avec les Canadiens de Montréal.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 || Apple Core de New York || EJHL || 60 || 17 || 47 || 64 || 62 || || || || || 
|-
|1999-2000 || Big Red de Cornell || NCAA || 32 || 3 || 6 || 9 || 38 || - || - || - || - || -
|-
|2000-2001 || Big Red de Cornell || NCAA || 25 || 5 || 13 || 18 || 39 || - || - || - || - || -
|-
|2001-2002 || Big Red de Cornell || NCAA || 35 || 11 || 21 || 32 || 67 || - || - || - || - || -
|-
|2002-2003 || Big Red de Cornell || NCAA || 35 || 5 || 20 || 25 || 30 || 15 || 11 || 24 || 35 || 4
|-
|2003-2004 || Barons de Cleveland || LAH || 72 || 10 || 12 || 75 || 6 || 9 || 3 || 0 || 3 || 37
|-
|2004-2005 || Barons de Cleveland || LAH || 54 || 6 || 17 || 23 || 10 || 56 || 11 || 24 || 35 || 4
|-
|2005-2006 || Barons de Cleveland || LAH || 20 || 1 || 7 || 8 || 37 || - || - || - || - || -
|-
|2005-2006 || Sharks de San José || LNH || 34 || 0 || 1 || 1 || 27 || - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 || Sharks de Worcester || LAH || 5 || 2 || 1 || 3 || 8 || - || - || - || - || - 
|-
| 2006-2007 || Sharks de San José || LNH || 35 || 0 || 3 || 3 || 31 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Sharks de San José || LNH || 66 || 1 || 9 || 10 || 98 || 13 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2008-2009 || Sharks de San José || LNH || 75 || 0 || 7 || 7 || 38 || 6 || 0 || 0 || 0 || 9
|-
| 2009-2010 || Sharks de San José || LNH || 79 || 4 || 13 || 17 || 66 || 15 || 1 || 6 || 7 || 8
|-
| 2010-2011 || Sharks de San José || LNH || 73 || 1 || 13 || 14 || 44 || 18 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2011-2012 || Sharks de San José || LNH || 60 || 0 || 4 || 4 || 31 || 5 || 0 || 0 || 0 || 10
|-
| 2012-2013 || Sharks de San José || LNH || 29 || 0 || 3 || 3 || 26 || - || - || - || - || - 
|-
| 2012-2013 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 14 || 1 || 2 || 3 || 9 || 15|| 2|| 1|| 3|| 32 
|-
|2013-2014 || Canadiens de Montréal || LNH || 53 || 0 || 2 || 2 || 42 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2014-2015 || Kölner Haie || DEL || 8 || 0 || 1 || 1 || 24 || - || - || - || -|| -

| 518 || 7 || 57 || 64 || 412 || 75 || 4 || 9 || 13 || 78

Internationales 

|2008 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 27 ||align="left"||-
|2010 ||align="left"| Suède ||align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 0 ||align="left"|

Notes et références 

Naissance en mars 1980
Naissance à Bromma
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace du Big Red de Cornell
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Kölner Haie
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)